Франческо IV:
 Франческо IV Гонзага (1586—1612) — пятый герцог Мантуи.
 Франческо IV д’Эсте (1779—1846) — герцог Модены и Реджо (1814—1846).